Бродвотер има више значења:
 Округ Бродвотер (Монтана)
 Бродвотер (Небраска)